Kalkriese bezeichnet

 Kalkriese (Bramsche), Ortsteil von Bramsche in Niedersachsen

 die archäologische Fundregion Kalkriese bei Bramsche in Niedersachsen
 das archäologische Museum und Park Kalkriese bei Bramsche in Niedersachsen